Mosonmagyaróvár  beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Mosonmagyaróvár
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mosonmagyaróvár
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mosonmagyaróvár